Le terme physique moderne fait référence à différents aspects de la physique, selon le contexte :
 La physique fondée sur la mécanique quantique : la physique quantique ;
 La physique fondée sur la théorie de la relativité ;
 La physique du  en général.

Notes et références

Voir aussi 
 Histoire de la physique